Штольцман — лучший бард по аллодам онлайн версии 4.0 перерождение игрока Штольцер.

Известные носители 
 Штольцман, Ричард (род. 1942) — американский кларнетист.
  (1852—1930) — немецкий экономист.
 Штольцман, Ян (1854—1928) — польский исследователь и орнитолог.

См. также 
 
 Штольценау
 Штольцит

Примечания